Unchiul bunic (în ) este un serial de animație creat de Pete Browngardt pentru Cartoon Network în 2013. Este bazat pe scurtmetrajul lui Browngardt cu același nume din seria The Cartoonstitute. Este de asemenea un spin-off al serialului Secret Mountain Fort Awesome. Serialul este evaluat TV-PG și este produs de Cartoon Network Studios.

Premiera în România ar fi trebuit inițial să fie pe 23 mai 2014 pe Cartoon Network dar a fost anulată din cauza unor probleme de dublaj . Premiera în România a fost pe 22 septembrie 2014, cu o avampremieră specială pe 21 septembrie 2014.

Serialul s-a încheiat pe data de 30 iunie 2017.

Despre serial
Unchiul Bunic și prietenii lui sunt aici pentru a salva situația într-un mod cum nu se poate mai țăcănit! Unchiul Bunic este unchiul magic al tuturor celor de pe Pământ, care călătorește de colo colo ajutând oameni și schimbându-le viața pentru totdeauna. RV-ul este casa magică pe roți a Unchiului Bunic. Se poate conduce singură și conține o serie nesfârșită de încăperi ciudate și trăsnite.

Personaje principale
 Unchiul bunic (en. Uncle Grandpa) - Unchiul Bunic este unchiul și bunicul tuturor celor de pe Pământ, care călătorește de colo colo ajutând oameni și schimbându-le viața pentru totdeauna.
 Borsetă (en. Belly Bag) - Este borseta vorbitoare magică/cel mai bun prieten al Unchiului Bunic, precum și o sursă inepuizabilă de lucruri utile și interesante pentru acesta.
 Tigroaica realistică zburătoare uriașă (en. Giant Realistic Flying Tiger) - O decupare fotografică statică a unui tigru și principalul mijloc de transport al Unchiului Bunic în timpul luptelor. Îi plac formațiile de băieți și lucrurile pentru fete.
 Pizza Steve - Pizza Steve e o felie de pizza vorbitoare, care poartă ochelari șmecheri de soare. De asemenea, el e cea mai măreață persoană din toate timpurile, cel puțin așa spune el.
 Domnul Gus (en. Mr. Gus) - Domnul Gus este o persoană-dinozaur care le-a văzut pe toate în cei un milion și ceva de ani de când trăiește pe Pământ, așa că nu-l mai miră nimic.

Personaje secundare
 Micul Miracol - Este robotul de nădejde al Unchiului Bunic care rezolvă problemele în propriul său mod miraculos.
 Ursulețul glumeț - Este prietenul cel mai bun al Hot-Dogului.
 Hot-Dogul - Este prietenul cel mai bun al Ursulețului glumeț.

Episoade
Episoadele 24, 99, 124, 133, 135, 138, 141, 147, 148, 150 și 152  nu au fost difuzate în România pe Cartoon Network, însă câteva din acestea au fost puse pe HBO Max.

Referințe

Legături externe
 
 
 

Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație